

Toponyme 

 
 
 
 Villa Amalia (Paris)

Titres 

 , de Pascal Quignard.
 Villa Amalia est un film français réalisé par Benoît Jacquot et sorti en 2009, d'après le roman éponyme de Pascal Quignard.

Homonymie de monument